Лига Леумит 1979/1980 — 28-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1979/1980
Израиль
Израиль
1979 год в Израиле
1980 год в Израиле